Ха́ральд фон Петрико́виц (; 8 августа 1911, Рёмерштадт — 29 октября 2010, Бонн) — немецкий .
Профессор, доктор философии (Dr. phil.) (1934).

Учился в Венском университете. До 1951 года военнопленный в СССР. В 1958—1973 годах директор Рейнского земельного музея в Бонне. С 1961 года профессор кафедры истории древнего мира Боннского университета (эмерит).

Член Гёттингенской академии наук (1974).
Член-корреспондент Гейдельбергской АН (1982).
Член-корреспондент Британской академии (1985).
Почётный доктор Вюрцбургского университета.

Примечания

Ссылки 
 Биография 
  
 Биография

Родившиеся в Моравскосилезском крае
Военнопленные Германии
Участники Второй мировой войны (Германия)
Директора музеев Германии
Члены Гёттингенской академии наук
Члены-корреспонденты Британской академии
Члены Австрийской академии наук
Члены Британской академии
Члены Гейдельбергской академии наук